Liechtenstein bierze udział w letnich IO od 1936 roku. Nie wystąpił w LIO tylko w 1956 i w 1980, z powodu bojkotu. Reprezentacja olimpijska Liechtensteinu nie zdobyła jak dotąd żadnego medalu.

Medale dla Liechtensteinu na letnich igrzyskach olimpijskich

Bibliografia 
Liechtenstein na IO

!